Imam peut désigner :

Nom commun 
L'Imam, chef religieux musulman.
L'Imamzadeh, un mot persan désignant un descendant d'un imam chiite.

Patronyme 

 Adel Imam (né en 1940), acteur égyptien.
Jahanara Imam (1929-1994), écrivaine bangladaise.
 Silvana Imam (née en 1986), rappeuse suédoise.

Voir aussi 
 IMAM
Patronyme arabe